Hazafi Miklós (Budapest, 1947. október 19.–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Foglalkozása polgári alkalmazott, katonai főtanácsos.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 1966-ban Budapesten vizsgázott. A  Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A BLSZ Játékvezető Bizottságának (JB) javaslatára NB III-as, egyben országos utánpótlás bíró. A Magyar Labdarúgó-szövetség JB minősítésével 1982-ben NB II-es, 1984-től a NB I-es keret tagja. 1987-ben visszaminősítették az NB II-be. A nemzeti játékvezetéstől 1991-ben visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 21.

Nemzetközi játékvezetés
Pályafutása idején több nemzetek közötti válogatott, valamint Intertotó-kupa, UEFA-kupa klubtalálkozón partbíróként tevékenykedett. Ebben a korban a működő (nemzeti JB által küldött) partbírók még nem tartoztak a FIFA JB keretébe. Nemzetközi mérkőzésen való partbírói közreműködése: 11.

Sportvezetőként
 Magyar Néphadsereg polgári alkalmazottjaként a Honvéd AURÓRA Sportegyesület keretein belül 1975-től szervezi, bonyolítja a Budapest Helyőrség kispályás labdarúgó bajnokságát. 
 az MLSZ-nél 1992-1993 között szövetségi (technikai) ellenőr.
 1994-től az MLSZ JB országos ellenőr.
 1996–1999 között az MLSZ JB Ellenőrző Bizottságának tagja,
 2007–2011 között az MLSZ JB Utánpótlás Bizottságának tagja,
 2011-től a Magyar Labdarúgó Játékvezető Testület (MLJT) elnökségi tagja,

Szakmai sikerek
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság elnöke játékvezetői pályafutásának elismeréseként ezüst jelvény kitüntetésbe részesítette.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1947-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők